Mortzfeld ist ein Familien- und ein Ortsname:
 Peter Mortzfeld (* 1936), deutscher Philologe
 Mortzfeld, Försterei, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Cichogrąd im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen